Miejscowości w USA:
 Conyngham – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Conyngham (ang. Conyngham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Conyngham (ang. Conyngham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne